Willian Pitt pode se referir a:

William Pitt, o Novo
William Pitt, o Velho
William Rivers Pitt (nascido em 1971), ensaista estadunidense
Bill Pitt (nascido em 1937), político britânico e Membro do parlamento entre 1981–1983
William Pitt (architect) (1855–1918), arquiteto australiano do século XIX
Brad Pitt, ator (de nome de nascimento William Bradley Pitt)

Desambiguação